Кабаково — село в Алейском районе Алтайского края. Входит (с 2013 года) в состав Кашинского сельсовета.

География 
Село находится в центральной части края, у реки Алей и Половинное, озера Широкое.
Климат
резко континентальный. Средняя температура января −17,6ºС, июля — + 20ºС. Годовое количество осадков — 440 мм

История 
Основано в 1786 г.

В 1928 г. состояло из 391 хозяйств. Административный центр Кабаковского сельсовета Алейского района Барнаульского округа Сибирского края.

В 1972 году организована школа.

4 декабря 2013 года Кабаковский сельсовет был упразднён, Кабаково включено в состав Кашинского сельсовета

Население 

 национальный состав
В 1928 г. основное население — украинцы.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 % от 785 жителей.

Инфраструктура 
«Кабаковская средняя общеобразовательная школа».
 Экономика
Основное направление — сельское хозяйство.

Транспорт 
Село доступно по дороге общего пользования межмуниципального значения «подъезд к с. Кабаково» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-0114) протяжённостью 6,500 км.

Примечания 

Населённые пункты Алейского района